CESP est un sigle pouvant signifier :
 le Centre d'étude des supports de publicité, une association interprofessionnelle, en France ;
 la Companhia Energética de São Paulo, une entreprise brésilienne ;
 le Contrat d'Engagement de Service Public : un contrat français permettant aux internes et étudiants en médecine de recevoir une bourse mensuelle en échange d'un exercice futur en zone sous-médicalisée ;
 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU, la CESP désigne la communication, l'éducation et la sensibilisation du public, incluant (dans ce cadre) tous les processus qui attirent, motivent et mobilisent l’action individuelle et collective au service de la diversité biologique, selon le guide en ligne rédigé par l'ONU sur ce sujet ;
 le CESP, Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (unité U1018 de l'INSERM) ;
 le CESP, Comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup, en France.

Références 

Sigle de 4 caractères